Та́йас Чарльз Бра́унинг (; 27 мая 1994, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия), также известный как Цзян Гуантай () — английский и китайский футболист. Выступает на позициях правого защитника и центрального защитника. Игрок клуба «Шанхай Порт» и национальной сборной Китая.

Клубная карьера 

Тайас Браунинг — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в 2004 году. Первый профессиональный контракт с клубом Браунинг подписал в июне 2011 года.

Впервые в заявку на матч Премьер-лиги футболист попал 30 декабря 2012 года, когда «Эвертон» принимал «Челси», но на поле не вышел. В июле 2013 года подписал с «Эвертоном» новый контракт на 2 года.

10 января 2014 года на правах аренды на 1 месяц перешёл в клуб «Уиган Атлетик». Уже на следующий день Браунинг дебютировал в составе «лэтикс», выйдя на замену в перерыве победного матча против «Борнмута» (3:0). Всего за «Уиган» принял участие в 2 матчах, после чего вернулся в «Эвертон».

Дебют футболиста в основной команде «Эвертона» состоялся 27 сентября 2014 года, когда Браунинг вышел на замену в мерсисайдском дерби против «Ливерпуля». Всего в сезоне 2014/15 принял участие в двух играх АПЛ.

В сезоне 2015/16 сыграл в пяти играх «Эвертона» в Премьер-лиге, а большую часть сезона пропустил из-за травмы колена.

Восстановившись от травмы к середине сезона 2016/17, Браунинг отправился в аренду в клуб «Престон Норт Энд». В составе «Престона» сыграл 8 матчей.

8 июля 2017 года было объявлено, что сезон 2017/18 защитник проведёт на правах аренды в «Сандерленде».

Карьера в сборной 
В 2010 году Браунинг принял участие в четырёх матчах юношеской сборной Англии до 17 лет. В марте 2013 году стал привлекаться в состав сборной до 19 лет, а в 2014 — в молодёжную сборную.

29 сентября 2020 года был впервые вызван в национальную сборную Китая.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Игроки ФК «Шанхай СИПГ»